Risa Shimizu (n. 1988) attrice e doppiatrice giapponese
 Risa Shimizu (n. 1996) calciatrice giapponese